Division III i fotboll 1982 var 1982 års säsong av Division III. Serien bestod av tolv serier med tolv lag i vardera serie. Seriesegrarna gick vidare till kvalspel tillsammans med lag 11-12 från division II norra och södra om fyra platser i division II 1983. De tre sämst placerade lagen i respektive division III-serie nedlfyttades till division IV nästkommande säsong.

Serier

Norra Norrland

Mellersta Norrland

Södra Norrland

Norra Svealand

Östra Svealand

Västra Svealand

Nordöstra Götaland

N1: Derby/Saab FF namnändrades efter säsongen till Linköpings FF.

Nordvästra Götaland

Mellersta Götaland

Sydvästra Götaland

Sydöstra Götaland

N1: Lindås BK fyllde den vakans som uppstod när BK Derby och IF Saab sammanslogs i Derby/Saab FF.

Skåne

Kvalspel till division II

Omgång 1

|}

Omgång 2

|}
Flens IF, IK Oddevold, IK Sleipner och Karlstads BK nedflyttas till division III 1983.
IF Brommapojkarna, Karlslunds IF, Grimsås IF och Kalmar AIK uppflyttas till division II 1983.

Källor
Tabeller säsongen 1982

Fotboll i Sverige 1982
1982
Fotbollssäsongen 1982